Keeper of the Bees (1925), een film van James Leo Meehan
Keeper of the Bees (1935), een film van Christy Cabanne
Keeper of the Bees (1947), een film van John Sturges